Taxandria (1994), een bekroonde langspeelfilm van Raoul Servais, 1994. 
 Taxandria (2008), een film uit 2008 van Mark Weistra.